Slovo sedák má následující významy:
 Sedací úvaz – součást horolezeckého vybavení
 Sedák (židle) – část židle